Por Eldon pode estar à procura de:
 Eldon (Iowa)
 Eldon (Missouri)
 Eldon (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos